Île Maldonado peut désigner au moins deux îles chiliennes :

 Île Maldonado (Tortel), sur la commune chilienne de Tortel en Région Aisén, dans le parc national Laguna San Rafael  ;
 Île Maldonado (Natales), sur la commune chilienne de Natales, en Région de Magallanes, dans la réserve nationale Alacalufes .